María Teresa de las Dos Sicilias o María Teresa de Borbón (Nápoles, 6 de junio de 1772-Viena, 13 de abril de 1807) fue una princesa napolitana, la segunda esposa del emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico y I de Austria.

Familia 

María Teresa era hija mayor de la archiduquesa María Carolina de Habsburgo-Lorena y del rey Fernando IV y III de Nápoles y Sicilia (más tarde Fernando I de las Dos Sicilias).

Sus abuelos maternos eran los emperadores María Teresa I de Austria y Francisco I de Lorena, por lo que era sobrina de la reina María Antonieta y los emperadores José II y de Leopoldo II (a la vez su suegro). Por el lado paterno, era nieta del rey Carlos III de España y de la princesa María Amalia de Sajonia.

Matrimonio
Contrajo matrimonio el 15 de septiembre de 1790 con su primo, Francisco, archiduque de Austria (futuro emperador Francisco I de Austria), hijo de María Luisa de Borbón, infanta de España, y de Leopoldo II de Austria y viudo de Isabel Guillermina de Wurtemberg.

Descendencia
 María Luisa (1791-1847), archiduquesa de Austria, duquesa de Parma (1791-1847). Casada en 1810 con Napoleón I Bonaparte, emperador de los franceses. Tras enviudar, se casó en 1821 con el conde Adam Adalbert von Neipperg, y después con Carlos Renato, conde de Bombelles.
 Fernando I (1793-1875), emperador de Austria.
 María Carolina (1794-1795).
 Carolina Ludovica (1795-1799).
 María Leopoldina (1797-1826), emperatriz consorte de Brasil por matrimonio con Pedro I. 
 María Clementina (1798-1881), princesa de las Dos Sicilias por matrimonio con Leopoldo, príncipe de Salerno. 
 José Francisco Leopoldo (1799-1807). 
 María Carolina (1801-1832), princesa heredera de Sajonia por matrimonio con el futuro rey Federico Augusto II.
 Francisco Carlos (1802-1878), archiduque de Austria; casado con Sofía de Baviera.
 María Ana (1804-1858), soltera.
 Juan Nepomuceno (1805-1809).
 Amelia Teresa (1807).

María Teresa falleció en Viena el 13 de abril de 1807, por complicaciones durante el parto de su hija menor, Amelia. Tenía 34 años.

Su marido se casó entonces con su tercera esposa, María Luisa de Austria-Este, en 1808.

Joseph Haydn escribió su Te Deum para coro y orquesta a petición de ella. Asimismo, compuso numerosas misas en su homenaje.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos

Emperatrices del Sacro Imperio
Emperatrices de Austria
Casa de Habsburgo-Lorena
Reinas consortes de Hungría del siglo XVIII
Fallecidas por parto
Grandes maestras de la Orden de la Cruz Estrellada
Reinas consortes de Hungría del siglo XIX
Princesas de Nápoles
Princesas de Sicilia
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Viena
Emperatrices consortes del Sacro Imperio del siglo XVIII